George Berkeley (1628–1698) – angielski arystokrata, 1. hrabia Berkeley
 George Berkeley (1685–1753) – irlandzki filozof
 George Berkeley (1753–1818) – brytyjski arystokrata, polityk i wojskowy
 George Berkeley (1827–1888) – brytyjski arystokrata, 7. hrabia Berkeley